Algarve Cup 2013 var den 20:e upplagan av fotbollsturneringen för damlandslag och som spelades mellan den 6 och 13 mars 2013 i Algarve, Portugal. USA vann turneringen efter finalseger över Tyskland med 2-0, det var USA:s nionde seger totalt. Norge kom trea efter en seger med 5-4 efter straffar mot Sverige i tredjeprismatchen.

Förklaring till placeringsmatcher
Finalen spelades mellan Ettan i Grupp A och Ettan i Grupp B.
Match om tredjeplats spelades mellan Tvåan i Grupp A och Tvåan i Grupp B.
Match om femteplats spelades mellan Trean i Grupp A och Trean i Grupp B.
Match om sjundeplats spelades mellan Fyran i Grupp A och Ettan i Grupp C.
Match om niondeplats spelades mellan Fyran i Grupp B och Tvåan i Grupp C.
Match om elfteplats spelades mellan Trean och Fyran i Grupp C.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher

11:e plats

9:e plats

7:e plats

5:e plats

3:e plats

Final

Källor
 International - Algarve Cup Women - Results, fixtures, tables, statistics - Futbol24

Fotnoter

2013 i Portugal
2013
Fotbollsåret 2013